El término palma real puede referirse:

 al nombre común de la planta Ceroxylon echinulatum;
 al nombre común de la planta Ceroxylon parvifrons;
 al nombre común de la planta Ceroxylon pityrophyllum;
 al nombre común de la planta Ceroxylon sasaimae;
 al nombre común de la planta Phoenix dactylifera;
 al nombre común de la planta Roystonea regia.